Cagnano kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Cagnano, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Cagnano, Veneto, ort, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Cagnano Amiterno, kommun, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 
 Cagnano Varano, kommun, Apulien, Provincia di Foggia, 

Robotskapade Italienförgreningar